Révai steht für:

 Révay (Adelsgeschlecht) (auch Révaiovci), ungarisches Adelsgeschlecht

Révai ist der Familienname folgender Personen:

 József Révai (1898–1959), ungarischer Politiker (KP)
 Ladislav Révai (1600–1660), ungarischer Adliger und Militär
 Miklós Révai (1750–1807), ungarischer Sprachwissenschaftler, Hochschullehrer, Zeichner und Schriftsteller
 Péter Révai (1568–1622), ungarischer Adliger und Hofbeamter

Siehe auch:
 Révay
 Rewaj